Băiceni se poate referi la:

Localități din România:
Băiceni, Botoșani
Băiceni (Todirești), Iași
Băiceni (Cucuteni), Iași